6-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 30 марта по 8 апреля 1964 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Аргентины.

Команды-участницы 
Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Эквадор.

Из-за государственного переворота от участия отказалась Бразилия — бессменный чемпион предыдущих пяти первенств.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 30 марта: Парагвай — Уругвай 3:2 (6:15, 16:14, 15:7, 7:15, 15:4); Аргентина — Эквадор 3:0 (15:2, 15:8, 15:13).
 1 апреля: Аргентина — Уругвай 3:-; Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:8, 15:6, 16:14).
 2 апреля: Парагвай — Эквадор 3:0 (15:4, 15:1, 15:7).
 4 апреля: Уругвай — Венесуэла 3:2.
 6 апреля: Аргентина — Парагвай 3:1 (15:7, 15:13, 9:15, 15:9); Венесуэла — Эквадор 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 8 апреля: Уругвай — Эквадор 3:-; Аргентина — Венесуэла 3:-.

Итоги

Положение команд

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1964 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 1964 году
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Март 1964 года
Апрель 1964 года